Серая белка — термин, относящийся к нескольким видам, проживающим в Северной Америке:
 Каролинская белка (Sciurus carolinensis), в зарубежной литературе восточная серая белка — обитает на востоке США и юго-востоке Канады, завезена в Великобританию и Ирландию (где потеснила белку обыкновенную), на запад Северной Америки и в Южную Африку;
 Западная серая белка (Sciurus griseus) — обитает на западе США и Канады
 Аризонская белка (Sciurus arizonensis) — обитает на юго-западе США и в прилегающих районах Мексики
 Мексиканская серая белка (Sciurus aureogaster) — обитает на юге Мексики и в Гватемале, завезена во Флориду